Тиленхида, или тиленхаты  — отряд нематод (или подотряд Tylenchina). Более 4000 видов. Встречаются повсеместно. Почвенные сапробионты, иногда в пресных водах; фитогельминты и паразиты насекомых. Околоротовые вторичные губы преобразованы в лабиотуберкулы. Фаринкс состоит из кардиального бульбуса, истмуса и корпуса. Ректальные железы отсутствуют.

Классификация 
365 родов и более 4000 видов. Таксономический ранг и объём дискуссируется. Группа рассматривается или в ранге самостоятельного отряда или в ранге подотряда Tylenchina в составе отряда Rhabditida с включением некоторых других нематод.

 Cephalobomorpha
 Надсемейство Cephaloboidea
 Семейства: Alirhabditidae, Bicirronematidae, Cephalobidae, Elaphonematidae, Osstellidae, Metacrobelidae	 
 Drilonematomorpha
 Надсемейство Drilonematoidea 
 Семейства: Creagrocercidae, Drilonematidae, Homungellidae, Mesidionematidae, Scolecophilidae, Ungellidae.
 Panagrolaimomorpha
 Надсемейство Panagrolaimoidea
 Семейства: Panagrolaimidae
 Надсемейство Strongyloidoidea
 Семейства: Alloionematidae, Rhabdiasidae, Steinernematidae, Strongyloididae	 
 Tylenchomorpha
 Надсемейство Aphelenchoidea
 Семейства: Aphelenchidae, Aphelenchoididae, Paraphelenchidae 
 Надсемейство Criconematoidea
 Criconematidae, Hemicycliophoridae, Tylenchulidae
 Надсемейство Myenchoidea
 Семейства: Myenchidae
 Надсемейство Sphaerularioidea (Sphaerularina)
 Allantonematidae, ?Anguinidae , Iotonchiidae, Neotylenchidae, Parasitylenchidae, Sphaerulariidae, Sychnotylenchidae 
 Надсемейство Tylenchoidea
 Atylenchidae, Belonolaimidae, Dolichodoridae, Ecphyadophoridae, Heteroderidae, Hoplolaimidae, Meloidogynidae, Pratylenchidae, Psilenchidae, Telotylenchidae, Tylenchidae, Tylodoridae

См. также 

 Sphaerularia bombi

Примечания

Литература 
 
 
 
 Mohammad Rafiq Siddiqui. Tylenchida: Parasites of Plants and Insects. 2nd ed. Wallingford: CABI Publishing, 2000. ISBN 0-85199-202-1

Ссылки 
 Order Tylenchidae, Nematode Identification at the University of Florida Entomology and Nematology Department
 DNA barcoding : Tylenchida (Barcodes of Life)
 Tylenchida: Encyclopedia of life
 Tylenchida: TreeBase
 Tylenchida Thorne, 1949: World Register of Marine Species

 
Отряды круглых червей